Semion Alapine (1856-1923), un maître d'échecs russe et un théoricien d'échecs.

Voir aussi 
 Variante Alapine, une technique d'ouverture aux échecs
 Ouverture Alapine, une autre ouverture du jeu d'échecs

Patronyme russe